Села
 Молодецьке — Донецька область, Покровський район
 Молодецьке — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Молодецьке — Сумська область, Охтирський район
 Молодецьке — Черкаська область, Маньківський район

Селища
 Молодецьке — Донецька область, Горлівський район
 Молодецьке — Херсонська область, Херсонський район (до 2020 року — Білозерський район)

 Молодецьке — колишнє село Знам'янського району Кіровоградської області.